Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2021—2022 — 31-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Основний склад

Гравці, які перебували в оренді

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Усі турніри

Суперкубок

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Груповий етап

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
|}
Станом на: 11 грудня 2021

Бомбардири 

Станом на: 11 грудня 2021

Сухі матчі 

Станом на: 11 грудня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 11 грудня 2021

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Ліга чемпіонів 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк